Birkenfeld – comune del circondario dell'Enz (Baden-Württemberg)
 Birkenfeld – città del circondario omonimo (Renania-Palatinato)
 Birkenfeld – comune del circondario del Meno-Spessart (Baviera)